Krams ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Krams (1912–1985), US-amerikanischer Artdirector und Szenenbildner
 Peter Krams (1930–2018), deutscher Musiker und Musikwissenschaftler
 Richard Krams (1920–1998), Berufspädagoge und Direktor eines großen ostdeutschen Chemieunternehmens

Krams bezeichnet außerdem:

 Krams (Gumtow), Gemeindeteil der Gemeinde Gumtow im Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Krams (Templin), abgegangenes Vorwerk im Ortsteil Beutel der Stadt Templin, Landkreis Uckermark, Brandenburg

Siehe auch:
 Groß Krams, Gemeinde im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern
 Forsthaus Krams, Wohnplatz im Ortsteil Beutel der Stadt Templin, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Kram
 Kraims
 Grams